Bremer steht für:
 Bremer, Einwohner der deutschen Stadt Bremen oder des Landes Freie Hansestadt Bremen
 Bremer (Familienname) Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bremer (Adelsgeschlecht), niedersächsisches Adelsgeschlecht 
 Bremer, Fischbrötchen (als Pendant zum Hamburger)
 Bremer, umgangssprachlich die ehemalige Berner Rennstrecke Bremgarten-Rundstrecke
 Bremer Presse, Privatpresse der Buchkunstbewegung, die von 1911 bis 1934 Bestand hatte
 Bremer Höhe, denkmalgeschütztes Wohnhaus-Ensemble in Berlin-Pankow
 Bremer Island, australische Insel
 Bremer Kollektiv, Arbeitsgemeinschaft von Deutschlehrern
 Walter-Bremer-Institut (WBI), staatlich anerkannte Lehranstalt für pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) mit Sitz in Solingen

Bremer ist der Künstlername folgender Personen:
 Bremer (Fußballspieler) (Gleison Bremer Silva Nascimento; * 1997), brasilianischer Fußballspieler

Bremer ist der Name folgender 

Orte:
 Bremer County, County in Iowa, Vereinigte Staaten
 Bremer (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten

Unternehmen
 Bremer (Bauunternehmen), deutsches Bauunternehmen
 Bremer Financial Corporation, US-amerikanisches Finanzunternehmen

Siehe auch:

 Brehmer
 Bremmer
 Braehmer
 Braemer
 Brämer
 Bremen (Begriffsklärung)